Cupa Campionilor Cluburilor Arabe (, )  este o competiție anuală de cluburi regionale de fotbal organizată de Uniunea Asociațiilor de Fotbal Arab (UAFA) și jucată de cluburile de elită din lumea arabă. La acest turneu se prezintă un total de 38 de echipe - 19 din partea Confederației Asiatice de Fotbal și 19 din partea Confederației Africane de Fotbal.

Înființat în 1981, turneul s-a desfășurat alături de Cupa Cupelor Arabă și Supercupa Arabă de-a lungul anilor 1990 și începutul anilor 2000, până când Cupa Cupelor și Supercupa au fuzionat cu Cupa Campionilor din 2002. Primii campioni ai turneului au fost Al-Shorta, care au învins echipa libaneză Nejmeh în finală, în cele două manșe din 1982.

Cluburile din Arabia Saudită au acumulat cele mai multe victorii, cu opt victorii. Titlul a fost câștigat de 19 cluburi diferite, dintre care șapte au câștigat titlul de mai multe ori. De când turneul a fuzionat cu Cupa Cupelor, doar ES Sétif din Algeria a reușit victorii consecutive, apărându-și cu succes titlul în 2008. Acum, clubul irakian dizolvat Al-Rasheed și echipa tunisiană Espérance Tunis împărtășesc recordul pentru majoritatea titlurilor, cu trei trofee fiecare. Campioana actuală este Étoile du Sahel din Tunisia, care a obținut primul titlu în sezonul 2018-19.

Statele membre ale Ligii Arabe 

Cupa Campionilor Cluburilor Arabe este creat special pentru țările vorbitoare de limbă arabă.

Asia

Africa

Câștigători și Finaliști

Performanță pe națiuni

Performanță pe continent

Note

Cupa Campionilor Cluburilor Arabe
Uniunea Asociațiilor Arabe de Fotbal
Fondări în 1981